Simona Halep era la detentrice del titolo da due anni, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Karolína Plíšková.

In finale Petra Kvitová ha battuto Kiki Bertens con il punteggio di 7-66, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

  Simona Halep (quarti di finale)
  Caroline Wozniacki (terzo turno)
  Garbiñe Muguruza (terzo turno)
  Elina Svitolina (secondo turno)
  Jeļena Ostapenko (primo turno)
  Karolína Plíšková (semifinale)
  Caroline Garcia (semifinale)
  Venus Williams (primo turno)

 Sloane Stephens (terzo turno)
 Petra Kvitová (campionessa)
 Julia Görges (terzo turno)
 Coco Vandeweghe (primo turno)
 Madison Keys (primo turno)
 Dar'ja Kasatkina (quarti di finale)
 Anastasija Sevastova (secondo turno)
 Magdaléna Rybáriková (primo turno)

Wildcard 

  Lara Arruabarrena (secondo turno)
  Georgina García Pérez (primo turno)
  Marta Kostjuk (primo turno)

 Mónica Puig (secondo turno)
 Sara Sorribes Tormo (secondo turno)

Qualificate 

  Danielle Collins (primo turno)
  Aryna Sabalenka (primo turno)
  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)
  Bernarda Pera (terzo turno)

 Sara Errani (primo turno)
 Sílvia Soler Espinosa (primo turno)
 Kristýna Plíšková (terzo turno)
 Natal'ja Vichljanceva (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2018